Union sportive de la médina de Blida , pour l'article général. 
Union sportive de la médina de Blida (football)
Union sportive de la médina de Blida (volley-ball)
Union sportive de la médina de Blida (Basket-ball)
Équipe cycliste de USM Blida

Sections actuelles 
 Basket-ball - voir article Union sportive de la médina de Blida (football)
 Football - voir article Union sportive de la médina de Blida (volley-ball)
 Volley-ball - voir article Union sportive de la médina de Blida (Basket-ball)
 Cyclisme - voir article Équipe cycliste de USM Blida